Bryson Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryson Mountain (Henderson County, North Carolina, 769 m)
 Bryson Mountain (Henderson County, North Carolina, 888 m)
 Bryson Mountain (Tennessee)